2-й Чемпионат мира по турецким шашкам прошёл 8—10 октября 2015 года в Измире (Турция). Чемпионом мира второй раз подряд стал представитель Турции Фаик Йылдыз набравший 16 очков из 18.

Регламент 
Турнир прошёл по швейцарской системе в 9 раундов, 45 минут на партию.
В нём приняли участие 64 шашиста из 11 стран.

Итоговое положение 

 Остальные места занимают шашисты Турции

Командный зачёт 
В командном зачёте на первом месте команда Турции, на втором Кувейт, на третьем Иран.

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Чемпионат мира по турецким шашкам

Примечания 

Спорт в Турции в 2015 году
2015 год в шашках
Чемпионаты мира по турецким шашкам
Международные спортивные соревнования в Измире
Октябрь 2015 года
Чемпионаты мира в Турции
Международные соревнования по шашкам в Турции